Антиго́на ():

В древнегреческой мифологии 
 Антигона — старшая дочь фиванского царя Эдипа, персонаж многочисленных произведений искусства (см. ниже)
 Антигона — жена Пелея, повесившаяся из-за ложного сообщения об измене мужа
 Антигона — дочь Лаомедонта, волосы которой были превращены в змей

В искусстве 
 «Антигона» — трагедия Софокла, послужившая основой многочисленных произведений, в числе которых:
 «Антигона» — пьеса Б. Брехта
 «Антигона» — пьеса Жана Ануя
 «Антигона» (1772) — опера Томмазо Траэтта
 «Антигона» — опера К. Орфа
 «Антигона» (1961) — греческий фильм
 «» () — канадский фильм, вышедший в 2019 году.

Другие значения 
 Антигона (IV век до н. э.)— наложница македонского военачальника Филоты.
 (129) Антигона — крупный астероид из группы главного пояса
 Антигона (журавль) — вид журавлей

См. также 
 Антигон